Kvalspelet till Europamästerskapet i futsal 2001 spelades mellan den 27 september och 5 november 2000. 25 länder tävlade om 7 platser, Ryssland var direktkvalificerat till mästerskapet som värdland och behövde ej delta i kvalspelet.

Grupper

Grupp A
Matcherna spelades i Karlovac, Kroatien.

Grupp B
Matcherna spelades i Pavello.

Grupp C
Matcherna spelades i Szeged, Ungern.

Grupp D
Matcherna spelades i Mlada Boleslav, Tjeckien.

Grupp E
Matcherna spelades i Zabrze, Polen.

Grupp F
Matcherna spelades i Caserta, Italien.

Grupp G
Matcherna spelades i Valladolid, Spanien.

Källor
 Rsssf.com

Kvalspel 2001
Futsalåret 2000